Albertin est un nom propre, ou plus rarement un adjectif.

Prénom 
Albertin est un prénom masculin peu usité, dérivé de Albert.

Bienheureux chrétien 
 Albertin de Fontavellana († 1294), ou Albertino, bienheureux, moine de la paix, prieur général de Fontavellana ; fêté le 31 août

Autre personnalité désignée par ce prénom 
 Albertin de Virga, connu également sous le nom de "Albertus de Virga", un cartographe vénitien du

Patronyme 

 André Albertin (1867-1933), un peintre français ;
 Arnaldo Albertin, un évêque de Patti (1534–1544) ;
 Fabien Albertin (1879-1950), un homme politique français.

Toponyme 

 Rift Albertin, partie de la vallée du Grand Rift.

Autre 
 Statut albertin ou Statuto, ou Statut fondamental de la Monarchie de Savoie , promulgué par Charles-Albert de Sardaigne

Référence